Apeadero Kilómetro 12 era un apeadero en las afueras de la localidad de Graneros del departamento Graneros, en la provincia de Tucumán, Argentina.

Servicios 
No presta servicios de pasajeros, ni de cargas.Sus vías corresponden al Ramal CC12 del Ferrocarril General Belgrano. El apeadero fue clausurado en el año 1976.

Se encuentra precedida por la Estación La Madrid y, le sigue la Estación Graneros.

Véase también 
 Ramal CC12 del Ferrocarril Belgrano
 Ferrocarril General Belgrano
 Provincia de Tucumán
 Graneros

Apeadero Kilómetro 12
Apeadero Kilómetro 12
Departamento Graneros